« Brigade mondaine » est l'ancien nom (entre 1901 et 1975) de la Brigade de répression du proxénétisme.

Autres

Littérature 
 Brigade mondaine : collection de romans policiers (1975-2012)

Cinéma 
 Brigade mondaine (1978), film de Jacques Scandelari
 Brigade mondaine : La Secte de Marrakech (1979)
 Brigade mondaine : Vaudou aux Caraïbes (1980)

Musique 
 Brigade Mondaine / Vice Squad (1978), album de Marc Cerrone
 Brigade Mondaine / La Secte de Marrakesh (1979), album de Marc Cerrone
 Brigade Mondaine / Vaudou Aux Caraïbes (1980), album de Marc Cerrone

Police nationale (France)